Pedroso kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Pedroso (ort), Porto, Póvoa de Varzim, 
 Pedroso (freguesia i Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia),

Spanien 

 Pedroso (kommun i Spanien, La Rioja), Provincia de La Rioja, 
 Pedroso (kommun i Spanien, Andalusien), Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar